Борода́й () — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 
 Бородай, Василий Захарович (1917—2010) — украинский скульптор.
 Бородай, Виктор Иванович — депутат Государственной думы Российской Федерации III созыва.
 Бородай, Екатерина Васильевна (в замужестве Збандут; род. 1983) — украинская спортсменка-тяжелоатлет (пауэрлифтинг).
 Бородай, Михаил Матвеевич (1853—1929) — театральный деятель, актёр, антрепренёр, организатор театральных обществ.
 
 Бородай, Харитон Архипович (1913—1944) — советский украинский поэт, журналист. Литературный псевдоним — Ярема Байрак.
 Бородай, Юрий Мефодьевич (1934—2006) — российский философ и публицист.